Джордже Гордич (; родился 5 ноября 2004, Смедерево) — сербский футболист, атакующий полузащитник клуба «Младост».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии клуба «Младост». 18 мая 2021 года дебютировал в основном составе клуба в матче сербской Суперлиги против «Партизана». 15 декабря 2021 года забил свой первый гол за «Младост» в матче против «Напредака».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Сербии до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.

В июне 2022 года сыграл на чемпионате Европы до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Eurosport

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Младост» Лучани